ReLoad () е седмият студиен албум на американската хевиметъл група Металика. Албумът съдържа материал, останал от записите на предния албум Load (1996) и не намерил място в него. Първоначално Металика предвиждат издаването на „Load“ и „ReLoad“ като двоен албум, но впоследствие изоставят тази идея. Двата албума имат и много сходни обложки (рисувани са от Andres Serrano), както и еднакво и отличаващо ги блус рок усещане в песните.

Обложката на албума е оригинален артуърк и изобразява урина, примесена с кръв. Това е една от трите авторски фотографии, направени от Andres Serrano през 1990 г. Представлява собствената урина на автора и волска кръв, приплеснати между два листа плексиглас. Подобно на Load, ReLoad също съдържа книжка със снимки на групата и текста на всяка от песните в албума.

Това е може би най-недооценения и незаслужено неглижиран албум на групата. Направен на много високо музикално и професионално ниво, Reload е качество достойно за Metallica. За съжаление самите музиканти явно повлияни от негативното мнение на част от феновете и критици (напълно несправедливо) не оценяват качествата на Reload.

Песни

Състав 
 Джеймс Хетфийлд – вокали и китара
 Кърк Хамет – соло китара
 Ларс Улрих – барабани
 Джейсън Нюстед – бас китара

Допълнителни музиканти, участвали в записите
 Bernardo Bigalli – Цигулка
 Marianne Faithfull – Бек вокал в „The Memory Remains“
 Jim McGillveray – Перкусии
 David Miles

Постижения в световните класации 
Албум

Сингли

Награди 
Грами

Външни препратки 
 Официален уебсайт 
 Текстовете на песните в албума

Албуми на Металика
Музикални албуми от 1997 година